Sagaris är ett släkte av tvåvingar. Sagaris ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Parasitflugor
Sagaris